

Poblacions 
 Anglaterra: Birmingham, la segona ciutat més poblada del Regne Unit i la més gran del món amb aquest nom
 Estats Units d'Amèrica:
 Birmingham (Alabama), la localitat més gran d'Alabama i la segona més poblada amb aquest nom
 Birmingham (Connecticut)
 Birmingham (Indiana)
 Birmingham (Iowa)
 Birmingham (Michigan)
 Birmingham (Missouri)
 Birmingham (Pennsilvània)
 Birmingham Township (Illinois)
 Birmingham (Pittsburgh), un barri de Pittsburgh també conegut com a South Side
 Birmingham Township (Pennsilvània)

Altres 
 Esport: El Birmingham City Football Club, un equip de futbol que juga la Premier League
 Esport: El Birmingham Fire, una antiga franquícia de futbol americà que jugava a la World League